Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telefonica Movistar ) van 2004 vond plaats van 1 tot en met 7 maart 2004 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de vierde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2004. Er werd gespeeld op rode gravel­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Amanda Coetzer (Zuid-Afrika) kwam niet verder dan de tweede ronde.

De Tsjechische kwalificante Iveta Benešová won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Italiaanse Flavia Pennetta in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Benešová wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij incas­seerde US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Émilie Loit en Åsa Svensson had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Loit speelde samen met Marion Bartoli – zij waren het eerste reekshoofd, en bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Olga Blahotová en Gabriela Navrátilová.

Het als vierde geplaatste duo Lisa McShea en Milagros Sequera won het toernooi. In de finale versloegen zij de Tsjechische lucky losers Olga Blahotová en Gabriela Navrátilová in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Australische McShea had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Venezolaanse Sequera geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Acapulco 2004
Acapulco